Площадка № 175 — пусковая площадка на космодроме «Байконур», используемая для запусков полезной нагрузки с помощью ракет-носителей, созданных на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (УР-100Н).

Впервые площадка № 175 была использована 26 декабря 1994 года для запуска космического аппарата радиолюбительской связи «Радио-РОСТО» ракетой-носителем Рокот. В настоящее время используется для запусков ракеты-носителя Стрела.

См. также 
 Рокот (ракета-носитель)
 Стрела (ракета-носитель)

Примечания

Ссылки 
 
 

Здания и сооружения, построенные в 1994 году в России
Появились в 1994 году в Казахстане
Пусковые площадки Байконура